Wilhelm Meußdoerffer ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Meußdoerffer (Brauer, 1858) (1858–1931), deutscher Brauereiunternehmer und Politiker
 Wilhelm Meußdoerffer (Brauer, 1887) (1887–1966), deutscher Brauereidirektor